Cilene Victor (née en 1968), journaliste brésilienne
 Éliane Victor (1918-2017), journaliste
 Gary Victor, écrivain haïtien.
 Jean-Christophe Victor (1947-2016), géographe, fils de Paul-Émile Victor, concepteur et présentateur du Dessous des cartes (Arte).
 Paul-Émile Victor, explorateur, né à Genève le  et mort le .
 Robert Victor, (1904-1977), marin, écrivain, diplomate et résistant français.
 Victor, pseudonyme de Charles Voirin (1798-1869), dramaturge français.
 Víctor Víctor (né en 1948), chanteur dominicain